Capurro ist der Familienname folgender Personen: 

 Giovanni Capurro (1859–1920), italienischer Schriftsteller 
 Iara Capurro (* 1996), argentinische Diskuswerferin und Kugelstoßerin
 Martina Capurro Taborda (* 1994), argentinische Tennisspielerin
 Rafael Capurro (* 1945), Philosoph und Professor für Informationsethik 
 Scott Capurro (* 1962), US-amerikanischer Komiker, Autor und Schauspieler

Capurro steht für: 

 Capurro (Montevideo), ein Stadtviertel von Montevideo 
 Capurro (San José), ein Ort im Departamento San José, Uruguay